

Biologie 
  saturnium est une espèce d'ascidies coloniales, des tuniciers de la famille des Polyclinidae.

Histoire 
 D'après Varron, Saturnium était le nom primitif du Capitolium, aux temps archaïques de la Rome antique.
 Systemia Saturnium est un ouvrage de Christian Huygens, édité en 1659.

Arts 
 Saturnium est un conte musical et photographique de SMITH, en collaboration avec le musicien Antonin Tri Hoang et Jean-Philippe Uzan (2017).